

Островне — село, Мамонтовський район, Алтайський край
 Островне — село, Сарактаський район, Оренбурзька область